De Buurt (Drechterland), een buurtschap in de gemeente Drechterland in provincie Noord-Holland.
De Buurt (Andijk), een voormalige buurtschap in de gemeente Medemblik in provincie Noord-Holland.
De Buurt (Midwoud), een buurtschap in de gemeente Medemblik in provincie Noord-Holland.

Buurt, een deel van een woonplaats.